Loulou (film), een Franse film van Maurice Pialat uit 1980
 Loulou (hond), een televisiehond